Михаи́л Ива́нович Цейдлер (1816 — , Вильна) — генерал-лейтенант, , скульптор, почётный вольный общник Императорской Академии художеств. Сын И. Б. Цейдлера.

Биография 

Учился в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Служил в лейб-гвардии гродненском гусарском полку. Участвовал в военных действиях на Кавказе. 4 апреля 1865 года произведён в генерал-майоры. Был в хороших отношениях с М. Ю. Лермонтовым, который написал ему экспромт, начинающийся словами: «Русский немец белокурый». Был нижегородским полицмейстером, позже служил в Северо-Западном крае (1869—1885).

Творчество 
Стремление к художественным занятиям у него проявилось ещё в 1835 году, когда им были вылеплены статуэтки слепого нищего и старушки, которые приобрели некоторую популярность. В 1844 году, находясь в Санкт-Петербурге, посещал мастерские лучших художников. В это время изучал у профессора И. П. Витали скульптурную технику и в 1845 году исполнил медальон-портрет великого князя Михаила Павловича для великой княгини Елены Павловны.

Дальнейшие занятия скульптурой продолжал в мастерской профессора Н. С. Пименова. В 1859 году им выставлены в Академии художеств бюст С. Я. Веригиной, большая группа «Бой оленей», вылепленная им из воска, и «Борзая собака с лисицей», за которые Цейдлер удостоен звания почётного вольного общника. Кроме этих произведений, известны ещё работы Цейдлера: медальон-портрет артиста П. М. Садовского и медальон императора Александра III, сделанный им с натуры и находящийся в Академии художеств.

Кроме скульптурных работ, Цейдлер писал масляными красками.

Ему же принадлежат «Записки кавказского офицера» («Русский вестник», 1883).

Любя театральное искусство, Цейдлер много способствовал учреждению и усовершенствованию русского театра в Вильне, который многим ему обязан.

Награды 
 Орден Святой Анны 3 ст. с бантом (1839)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1848)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 2 ст. (1849)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1854)
 Орден Святого Станислава 2 ст. с Императорской короной (1856)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1863)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1867)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1869)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 1 ст. (1873)

Примечания

Литература

Ссылки 
 М. И. Цейдлеру (Лермонтов)

Лейб-гусары
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные на Евфросиньевском кладбище